

Aziende 
 Carrozzeria Menarini –  azienda storica italiana produttrice di autobus con sede a Bolog
 Menarini – azienda farmaceutica italiana fondata da Archimede Menarini a Napoli nel 1886
 Menarinibus – azienda italiana storica produttrice di autobus e filobus fondata a Bologna nel 1989

Persone 
 Alberto Menarini – linguista italiano
 Francesca Menarini – imprenditrice e dirigente sportiva italiana, presidente del Bologna dal 2008 al 2010
 Iskra Menarini – cantante italiana